Baeza puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Geografía, lugares, divisiones administrativas 
 Baeza, ciudad y municipio de la provincia de Jaén.
 Baeza (Ecuador), localidad de la provincia de Napo.
 Partido judicial de Baeza, uno de los diez partidos judiciales en los que se divide la provincia de Jaén.
 Taifa de Baeza (1224-1226), reino musulmán que surgió en al-Ándalus después la derrota de los almohades a manos de los ejércitos cristianos.
 Estación de Linares-Baeza, estación ferroviaria localizada en la pedanía con este nombre, en la ciudad de Linares.